Can Falguerona (Palau de Santa Eulàlia)
 Can Falguerona (Avinyonet de Puigventós). Vegeu Avinyonet de Puigventós#Masos